Servon puede referirse a: 

 Servon, comuna francesa situada en Mancha.
 Servon, comuna francesa situada en Sena y Marne.